Име Милош Милошевић може се односити на:

 Милош Р. Милошевић (1870 — 1940), је српски педагог који је утемељио и проширио концепт културне педагогије
 Милош Милошевић (телохранитељ) (1941 — 1966), познат и као Milos Milos, један од првих „жестоких момака са београдског асфалта”, телохранитељ француског глумца Алена Делона и холивудски глумац
 Милош Милошевић (пливач) (рођен 1972), професионални хрватски пливач српске националности